Бурако́ва — фамилия, женский вариант фамилии Бураков. Известные носители:
 Буракова, Валентина Ивановна (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Буракова, Ксения Сергеевна (род. 1992) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Буракова, Марина Викторовна (род. 1966) — российская футболистка.